

Persone 
 George Antonius (1891-1941) – storico libanese-egiziano
 Patrik Antonius (1980) – giocatore di poker finlandese

Pagine correlate 
 Antonio (disambigua)